Cratere Janssen – cratere lunare
 Cratere Janssen – cratere su Marte